«Между женщинами» () — телефильм. Экранизация произведения Гиллиан Мартина. Фильм удостоен премии «Эмми».

Описание сюжета 
История рассказывает о меняющихся отношениях между двумя женщинами, матерью и её невесткой, в течение 14 лет. Первая из них — доминирующая, праведница и бывшая оперная звезда, которая отчуждает своего сына, эгоцентричного художника. Его жена — яркая школьная учительница, у которой проблемы с одним из них. Фильм показывает первую встречу двух женщин перед свадьбой и дальнейшее развитие событий во времени, когда свекровь вмешивается в отношения пары, пытаясь их разлучить. Тем не менее, спустя 14 лет после первой встречи, когда мать становится беспомощной после инсульта, невестка помогает и придаёт ей бодрости, чтобы та смогла выжить. Фильм рассказывает о бессмысленно потерянном времени, что присутствует во многих человеческих взаимоотношениях.

В ролях 
 Фэрра Фосетт — Вэл Петертон
 Коллин Дьюхёрст — Барбара Петертон
 Майкл Нури — Гарри Петертон
 Бриджит Андерсен — Кейт Петертон
 Дэнни Коркилл — Сэнди Петертон
 Стивен Хилл — Тедди Петертон
 Терри О’Куинн — доктор Уоллас
 Кеннет Дэнзигер — Чарльз
 Кармен Ардженциано — Роберт Уокер
 Джейн Аткинсон
 Лора Стейли
 Анжелика Андерсен — молодая Кейт
 Александра Борри
 Фредди Доусон
 Джеффри Ламперт
 Бронсон Пиншо — фотограф
 Синтия Леа Кларк — медсестра
 Фран Беннетт — ночная медсестра
 Брендон Колл

Ссылки 
 
 Обзор фильма на сайте Answers.com 
 Обзор фильма на сайте Allmovie.com 
 Обзор фильма на сайте Film.com 

Фильмы-драмы США
Телефильмы 1986 года
Телефильмы США
Телефильмы на английском языке